Список видів роду іноцибе:

Список, який станом на 21.11.2019 містить 1130 визнаних видів роду іноцибе (Inocybe), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Inocybe aberrans (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe abnormispora Alessio, 1987
 Inocybe abruptibulbosa E.Ludw., 2017
 Inocybe abundans Murrill, 1911
 Inocybe acaciae Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe acanthosperma Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe acriolens Grund & D.E.Stuntz, 1975
 Inocybe acuta Boud., 1917
 Inocybe acutata Takah.Kobay. & Nagas., 1993
 Inocybe acutofulva Bizio & A.Castellan, 2018
 Inocybe acutoides Kokkonen & Vauras, 2012
 Inocybe acutopapillata E.Ludw., 2017
 Inocybe acystidiata E.Ludw., 2017
 Inocybe acystidiosa Kauffman, 1924
 Inocybe adaequata (Britzelm.) Sacc., 1887
 Inocybe aequalis (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe aerea E.Ludw., 2017
 Inocybe aeruginascens Babos, 1970
 Inocybe aestiva Kropp, Matheny & L.J.Hutchison, 2013
 Inocybe agardhii (N.Lund) P.D.Orton, 1960
 Inocybe agglutinata Peck, 1888
 Inocybe agordina Bizio, 2000
 Inocybe ahmadii Farooqi, Niazi & Khalid, 2017
 Inocybe akirna K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe alabamensis Kauffman, 1924
 Inocybe alachuana Murrill, 1941
 Inocybe albicans Velen., 1920
 Inocybe albidipes Cleland & Cheel, 1918
 Inocybe albido-ochracea (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
 Inocybe albodisca Peck, 1898
 Inocybe albofibrillosa Stangl & Schmid-Heckel, 1985
 Inocybe alboflavella C.K.Pradeep & Matheny, 2016
 Inocybe albofloccosa Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe albomarginata Velen., 1920
 Inocybe albonitens C.K.Pradeep & Matheny, 2016
 Inocybe alboperonata Kühner, 1988
 Inocybe albopruinata Herp., 1912
 Inocybe albostipitata Bon & E.Ferrari ex Carteret & Reumaux, 2017
 Inocybe albovelata Reumaux, 1984
 Inocybe albovelutipes Stangl, 1980
 Inocybe albovestita E.Horak, 1978
 Inocybe alboviscida (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe alienospora (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe alloumbrina Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe alluvionis Stangl & J.Veselský, 1976
 Inocybe alnea Stangl, 1979
 Inocybe alpigenes (E.Horak) Bon, 1997
 Inocybe althoffiae E.Horak, 1979
 Inocybe amarescens Farl. & Burt, 1929
 Inocybe amazoniensis Singer & I.J.A.Aguiar, 1983
 Inocybe ambigua Romagn., 1979
 Inocybe amethystina Kuyper, 1986
 Inocybe amicta Kokkonen & Vauras, 2012
 Inocybe ammophila G.F.Atk., 1918
 Inocybe amoenolens Kühner, 1988
 Inocybe ampullaceocystidiata Shchukin, 1985
 Inocybe amygdalina (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe amygdalospora Métrod ex Cheype & Contu, 2005
 Inocybe angulatosquamulosa Stangl, 1984
 Inocybe angustifolia (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe angustispora Bessette & Fatto, 1998
 Inocybe antillana Pegler, 1983
 Inocybe apiosmota Grund & D.E.Stuntz, 1975
 Inocybe araneosa Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe arctica E.Larss., Vauras & C.L.Cripps, 2018
 Inocybe arenaria (Bon) E.Ludw., 2017
 Inocybe arenicola (R.Heim) Bon, 1983
 Inocybe areolatodiffracta E.Ludw., 2017
 Inocybe argentea (Singer) Singer, 1931
 Inocybe argenteolutea Vauras, 1997
 Inocybe argentina Speg., 1898
 Inocybe argillacea (Pers.) Singer, 1961
 Inocybe armeniaca Huijsman, 1974
 Inocybe armeniacofibrillosa E.Ludw., 2017
 Inocybe armoricana R.Heim, 1931
 Inocybe arthrocystis Kühner, 1988
 Inocybe assimilata Britzelm., 1881
 Inocybe asterospora Quél., 1880
 Inocybe astoriana Murrill, 1911
 Inocybe atrisquamosa Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe atrorubripes Matheny, Bougher & Ryberg, 2017
 Inocybe atroumbonata Hongo, 1966
 Inocybe attenuatipes E.Ludw., 2017
 Inocybe aurantiifolia Beller, 1979
 Inocybe aurantiobrunnea Esteve-Rav. & García Blanco, 2003
 Inocybe aurantiocystidiata E.Turnbull & Watling, 1995
 Inocybe aurantioumbonata Franchi & M.Marchetti, 2008
 Inocybe aurea Huijsman, 1955
 Inocybe aureocitrina Esteve-Rav., 2014
 Inocybe aureoglabra E.Ludw., 2017
 Inocybe aureorimosa Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe aureostipes Kobayasi, 1952
 Inocybe auricoma (Batsch) Sacc., 1887
 Inocybe auricomella Kühner, 1988
 Inocybe auritelloides Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe aurivenia (Batsch) Bres., 1930
 Inocybe aurora Grund & D.E.Stuntz, 1975
 Inocybe australiensis Cleland & Cheel, 1918
 Inocybe austrofibrillosa Grgur., 2002
 Inocybe austrofibrillosipes Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2018
 Inocybe austrolilacina Wartchow & R.M.B.Silveira, 2013
 Inocybe austrosquarrosa Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe avellanea Kobayasi, 1952
 Inocybe avellaneifolia Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe avellaneocephala E.Ludw., 2017
 Inocybe avenacea Velen., 1920
 Inocybe ayangannae Matheny, Aime & T.W.Henkel, 2003
 Inocybe ayeri Furrer-Ziogas, 1987

B 

Inocybe babruka K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe bakeri Peck, 1909
 Inocybe baltica Vauras & E.Larss., 2016
 Inocybe barrasae Esteve-Rav., 2001
 Inocybe basicitrata Jul.Schäff. ex Moënne-Locc., 2000
 Inocybe bella Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe bicolor E.Ludw., 2017
 Inocybe bicolorata E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
 Inocybe bicornis Braaten, Bougher & Matheny, 2013
 Inocybe bipindiensis Henn., 1901
 Inocybe bispora Hongo, 1958
 Inocybe bivela Kühner, 1988
 Inocybe bolbitioides Carteret & Reumaux, 2013
 Inocybe bongardii (Weinm.) Quél., 1872
 Inocybe borealis M.Lange, 1957
 Inocybe boreoaustralis Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe boreocarelica Kokkonen & Vauras, 2012
 Inocybe bresadolae Massee, 1904
 Inocybe bresadolana Bon, 1983
 Inocybe brevicula Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe brevicystis Métrod, 1956
 Inocybe brevisquamulosa E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
 Inocybe breviterincarnata D.E.Stuntz ex Kropp, Matheny & L.J.Hutchison, 2013
 Inocybe bridgesiana Singer, 1953
 Inocybe brunnea Quél., 1880
 Inocybe brunneidisca Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe brunneoflavescens Carteret, 2017
 Inocybe brunneolipes Grund & D.E.Stuntz, 1970
 Inocybe brunneolutea E.Horak, 2018
 Inocybe brunneosquamulosa K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe brunneotomentosa Huijsman, 1978
 Inocybe brunneovillosa (Jungh.) Dörfelt & Zschiesch., 1986
 Inocybe brunnescens Earle, 1905
 Inocybe brunnescentipes E.Ludw., 2017
 Inocybe bubakii Velen., 1920
 Inocybe bufonia Kokkonen & Vauras, 2012
 Inocybe bulbinella Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe bulbosa Peck, 1909
 Inocybe bulbosissima (Kühner) Bon, 1992

C 

Inocybe caballeroi C.E.Hermos. & Esteve-Rav., 2005
 Inocybe cacaocolor Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe caerulata Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe caesariata (Fr.) P.Karst., 1879
 Inocybe caespitosa Velen., 1922
 Inocybe caespitosella Speg., 1926
 Inocybe calamistrata (Fr.) Gillet, 1876
 Inocybe calamistratoides E.Horak, 1978
 Inocybe calcaris Métrod, 1953
 Inocybe calida Velen., 1920
 Inocybe californica Kauffman, 1924
 Inocybe callichroa E.Horak, 2018
 Inocybe calocephala Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe calocystis Carteret & Reumaux, 2017
 Inocybe calopedes Matheny & Bougher, 2010
 Inocybe calospora Quél., 1881
 Inocybe calosporoides L.G.Krieglst., 2019
 Inocybe camelicolor E.Ludw., 2017
 Inocybe campestris Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe candidipes Kropp & Matheny, 2004
 Inocybe canescens J.Favre, 1955
 Inocybe caprimulgi Vauras & E.Larss., 2015
 Inocybe carelica Singer, 1938
 Inocybe carneicaulis E.Ludw., 2017
 Inocybe carnosibulbosa C.K.Pradeep & Matheny, 2016
 Inocybe carolinensis Matheny, 2018
 Inocybe caroticolor T.Bau & Y.G.Fan, 2013
 Inocybe carpinacea Velen., 1947
 Inocybe castanea Peck, 1904
 Inocybe castaneicolor A.La Rosa, Bizio, Saitta & Tedersoo, 2017
 Inocybe castaneoides Peck, 1913
 Inocybe castanopsis Hruby, 1930
 Inocybe casuarinae Corner & E.Horak, 1979
 Inocybe catalaunica Singer, 1947
 Inocybe caucasica Singer, 1937
 Inocybe caulis-aurorae E.Ludw., 2017
 Inocybe cavipes (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
 Inocybe cerasphora Singer, 1953
 Inocybe cercocarpi Kropp, Matheny & L.J.Hutchison, 2013
 Inocybe cerea E.Horak, 1978
 Inocybe cerina (Malençon) Bon, 1996
 Inocybe cervicolor (Pers.) Quél., 1886
 Inocybe chalcoceps Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe chalcodoxantha Grund & D.E.Stuntz, 1968
 Inocybe changbaiensis T.Bau & Y.G.Fan, 2018
 Inocybe chelanensis D.E.Stuntz, 1947
 Inocybe chilensis Singer, 1965
 Inocybe chlorochroa Corriol & Guinb., 2013
 Inocybe chondroderma D.E.Stuntz ex Matheny, Norvell & E.C.Giles, 2013
 Inocybe chondrospora Einhell. & Stangl, 1979
 Inocybe chrysocephala F.H.Nishida, 1988
 Inocybe chrysochroa Takah.Kobay. & Courtec., 1993
 Inocybe cinchonensis (Murrill) Dennis, 1968
 Inocybe cincinnata (Fr.) Quél., 1872
 Inocybe cinerascentipes Huijsman, 1955
 Inocybe cingulata E.Horak, 1979
 Inocybe cingulatipes (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe cinnabarina Hruby, 1930
 Inocybe cinnamomea A.H.Sm., 1941
 Inocybe cinnamomeiceps E.Ludw., 2017
 Inocybe cinnamomicolor Reumaux, 2001
 Inocybe cistobulbipes Esteve-Rav. & Vila, 2002
 Inocybe clavata Takah.Kobay., 2002
 Inocybe claviger E.Horak & Bas, 1981
 Inocybe clypeata Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe coelestium Kuyper, 1985
 Inocybe coerulescens Kobayasi, 1952
 Inocybe collivaga Velen., 1920
 Inocybe coloradoensis (Tracey & Earle) Earle, 1903
 Inocybe comatella (Peck) Sacc., 1887
 Inocybe concinnula J.Favre, 1955
 Inocybe confusa P.Karst., 1888
 Inocybe congregata A.Pearson, 1950
 Inocybe conica P.Larsen, 1931
 Inocybe conicoalba E.Horak, 1979
 Inocybe connexa Kauffman, 1924
 Inocybe conspicuispora Buyck & Eyssart., 1999
 Inocybe cookei Bres., 1892
 Inocybe copriniformis Reumaux, 2005
 Inocybe coprinoides E.Ludw., 2017
 Inocybe corcontica Velen., 1920
 Inocybe cordae Velen., 1920
 Inocybe corneri (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe corrubescens Singer, 1931
 Inocybe cortinata Rolland, 1901
 Inocybe corydalina Quél., 1875
 Inocybe costinitii Bizio, Ferisin & Dovana, 2016
 Inocybe cotoneovelata E.Ludw., 2017
 Inocybe crassicystidiata Pegler, 1983
 Inocybe crassipes (Cooke & Massee) Pegler, 1965
 Inocybe cryptocystis D.E.Stuntz, 1954
 Inocybe curcumina Bandini, B.Oertel & U.Eberh., 2018
 Inocybe curreyi (Berk.) Sacc., 1887
 Inocybe curtispora E.Ludw., 2017
 Inocybe curvipes P.Karst., 1890
 Inocybe cutifracta Petch, 1917
 Inocybe cyaneovirescens Henn., 1900
 Inocybe cyanotrichia Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe cylindrispora Murrill, 1945
 Inocybe cylindrocystis G.F.Atk., 1918
 Inocybe cystidiosa (A.H.Sm.) Singer, 1951

D 

Inocybe davisiana Kauffman, 1924
 Inocybe deborae E.Ferrari, 2003
 Inocybe decemgibbosa (Kühner) Vauras, 1997
 Inocybe decipiens Bres., 1892
 Inocybe decipientoides Peck, 1907
 Inocybe deianae Eyssart., 2007
 Inocybe deminuta Peck, 1906
 Inocybe demitrata Velen., 1920
 Inocybe densipruinosa E.Horak, 2018
 Inocybe dentifera Velen., 1947
 Inocybe derbschii Schwöbel & Stangl, 1982
 Inocybe desquamans Peck, 1906
 Inocybe destruens E.Horak, 1978
 Inocybe dewrangia Grgur., 1997
 Inocybe diabolica Vauras, 1994
 Inocybe dilutecinnamomea Singer, 1954
 Inocybe diminuta Peck, 1906
 Inocybe dissimilis E.Horak, 2018
 Inocybe dissocystis Singer, 1953
 Inocybe distantifolia E.Ludw., 2017
 Inocybe distincta K.P.D.Latha & Manim., 2016
 Inocybe diversa E.Horak, 2018
 Inocybe dolichospora Malençon, 1970
 Inocybe dulcamara (Pers.) P.Kumm., 1871
 Inocybe dulcamaroides Kühner, 1988
 Inocybe dulciolens Matheny, 2019
 Inocybe dunensis P.D.Orton, 1960
 Inocybe duploparvula E.Ludw., 2017
 Inocybe duriuscula Rea, 1908

E 

Inocybe earleana Kauffman, 1924
 Inocybe eburnea Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe echinosimilis (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe echinospora Egeland, 1913
 Inocybe egenula J.Favre, 1955
 Inocybe elata T.Bau, 2018
 Inocybe elegans Reumaux, 2001
 Inocybe elegantissima Carteret & Reumaux, 2017
 Inocybe ellipsoidispora E.Ludw., 2017
 Inocybe elliptica Takah.Kobay., 2002
 Inocybe emergens (Cleland) Grgur., 1997
 Inocybe enigmatica Matheny & Aime, 2012
 Inocybe entolomatospora Bidaud, Ferville & Armada, 2012
 Inocybe epidendron Matheny, Aime & T.W.Henkel, 2003
 Inocybe ericetorum Vauras & Kokkonen, 2012
 Inocybe erinaceomorpha Stangl & J.Veselský, 1979
 Inocybe eriocaulis Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe errata E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
 Inocybe erubescens A.Blytt, 1905
 Inocybe erythospilota Grund & D.E.Stuntz, 1984
 Inocybe erythrobasis Singer, 1954
 Inocybe euganea Giliberto, P.Alvarado & Bizio, 2018
 Inocybe eurycystis E.H.L.Krause, 1929
 Inocybe euthelella Peck, 1915
 Inocybe eutheles (Fr.) Quél., 1880
 Inocybe eutheloides Peck, 1887
 Inocybe euviolacea E.Ludw., 2017
 Inocybe excoriata Peck, 1904
 Inocybe exigens Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe exigua (Cleland) Grgur., 1997
 Inocybe exilis (Kuyper) Jacobsson & E.Larss., 2008

F 

Inocybe fallax Peck, 1904
 Inocybe farinosipes Matheny, Bougher & Ryberg, 2017
 Inocybe fastigiella G.F.Atk., 1918
 Inocybe fastuosa Takah.Kobay., 1995
 Inocybe favrei Bon, 1985
 Inocybe favrei-cavipes Bon, 1997
 Inocybe fechtneri Velen., 1920
 Inocybe felipponei (Speg.) Singer, 1951
 Inocybe ferruginea Bon, 1978
 Inocybe fibrillosa Peck, 1888
 Inocybe fibrillosibrunnea O.K.Mill. & R.N.Hilton, 1987
 Inocybe fibrillosipes E.Ludw., 2017
 Inocybe fibrosa (Sowerby) Gillet, 1876
 Inocybe fibrosoides Kühner, 1933
 Inocybe fissurata Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe fissuratula E.Ludw., 2017
 Inocybe flagellata (Reumaux) Reumaux, 2001
 Inocybe flavella P.Karst., 1890
 Inocybe flavoalbida Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe flavobrunnea Y.C.Wang, 1973
 Inocybe flavobrunnescens Esteve-Rav., G.Moreno & Bizio, 2011
 Inocybe flavosquamulosa C.K.Pradeep & Matheny, 2016
 Inocybe floccosibrunnea Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe floccosistipitata K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe flocculosa Sacc., 1887
 Inocybe floridana Murrill, 1945
 Inocybe fragilis Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe fragilissima E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
 Inocybe fragrans Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe fraudans (Britzelm.) Sacc., 1887
 Inocybe friabilis Matheny & Kudzma, 2019
 Inocybe frigidula J.Favre, 1955
 Inocybe froudistii Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe frumentacea Bres., 1900
 Inocybe fuegiana (Speg.) Speg., 1891
 Inocybe fuligineoalba E.Ludw., 2017
 Inocybe fuligineoatra Huijsman, 1955
 Inocybe fulvella Bres., 1892
 Inocybe fulvelliceps Murrill, 1945
 Inocybe fulviceps Murrill, 1945
 Inocybe fulvida Bres., 1930
 Inocybe fulvidula Velen., 1939
 Inocybe fulvilubrica Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2012
 Inocybe fulvipes Kühner, 1988
 Inocybe fulvo-olivacea Cleland, 1933
 Inocybe fulvotomentosa Matheny, Bougher, R.Rob. & K.Syme, 2018
 Inocybe fulvoumbonata Murrill, 1945
 Inocybe fumosifolia Speg., 1926
 Inocybe furcata Takah.Kobay., 2003
 Inocybe fuscata Singer, 1953
 Inocybe fuscescentipes Kühner, 1988
 Inocybe fuscicothurnata Grund & D.E.Stuntz, 1975
 Inocybe fuscidula Velen., 1920
 Inocybe fuscocinnamomea Singer, 1953
 Inocybe fuscodisca (Peck) Massee, 1904
 Inocybe fuscoperonata Corner & E.Horak, 1979
 Inocybe fuscospinulosa Corner & E.Horak, 1979
 Inocybe fuscosquarrosa Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe fusipes Bizio, Franchi & M.Marchetti, 2006

G 

Inocybe gemina (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe geniculata Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe geophylla (Bull.) P.Kumm., 1871
 Inocybe geophyllomorpha Singer, 1953
 Inocybe geraniodora J.Favre, 1955
 Inocybe ghanaensis Pegler, 1969
 Inocybe gibbosula (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe gigacystis Singer, 1953
 Inocybe gigantea Bon, 1996
 Inocybe gigantispora Murrill, 1945
 Inocybe gilviceps Matheny, Bougher & Halling, 2017
 Inocybe gintliana Velen., 1920
 Inocybe glabra Kauffman, 1918
 Inocybe glabrescens Velen., 1920
 Inocybe glabripes Ricken, 1915
 Inocybe glabrodisca P.D.Orton, 1960
 Inocybe glandicolor E.Ludw., 2017
 Inocybe glareophila Bidaud & Fillion, 1993
 Inocybe glaucescens Matheny & Kudzma, 2019
 Inocybe glaucodisca Buyck & Eyssart., 1999
 Inocybe glutinosifibrillosa Takah.Kobay., 2002
 Inocybe glutinosonigricans E.Ludw., 2017
 Inocybe godeyi Gillet, 1874
 Inocybe godfrinioides Kühner, 1988
 Inocybe gomphocephala Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe goniopusio Stangl, 1989
 Inocybe gracilenta E.Ludw., 2017
 Inocybe gracilior E.Horak, 2018
 Inocybe gracilissima Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe gracillima Carteret & Reumaux, 2012
 Inocybe grammata Quél., 1880
 Inocybe grammatoides Esteve-Rav., Pancorbo & E.Rubio, 2019
 Inocybe grammopodia Malençon, 1970
 Inocybe granulosa Jacobsson & E.Larss., 2015
 Inocybe granulosiceps (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe granulosipes Cleland, 1933
 Inocybe graveolens (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe gregaria K.P.D.Latha & Manim., 2016
 Inocybe griseola Takah.Kobay., 2002
 Inocybe griseolilacina J.E.Lange, 1917
 Inocybe griseorubida K.P.D.Latha & Manim., 2015
 Inocybe griseoscabrosa (Peck) Earle, 1903
 Inocybe griseotarda Poirier, 2002
 Inocybe guttulifera Kühner, 1988
 Inocybe gymnopilus Kühner, 1988
 Inocybe gypsea Carteret & Reumaux, 2013

H 

Inocybe haemacta (Berk. & Cooke) Sacc., 1887
 Inocybe hainanensis T.Bau & Y.G.Fan, 2004
 Inocybe halophila R.Heim, 1931
 Inocybe hebelomoides Murrill, 1945
 Inocybe heimii Bon, 1984
 Inocybe helianthemi E.Ludw. & M.Huth, 2017
 Inocybe hemileuca F.H.Nishida & D.E.Stuntz, 1988
 Inocybe henryi Reumaux, 1999
 Inocybe heterochrominea Grund & D.E.Stuntz, 1983
 Inocybe heterocystis Kühner, 1988
 Inocybe heterosemen Carteret & Reumaux, 2012
 Inocybe hettematica (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
 Inocybe himalayensis Razaq, Khalid & Kobayashi, 2018
 Inocybe hinnulea Kühner, 1988
 Inocybe hinoana Yukawa & Katum., 1954
 Inocybe hirculus Vauras, 1995
 Inocybe hirtella Bres., 1884
 Inocybe hirtellarum Carteret & Reumaux, 2017
 Inocybe hirtelloides Stangl & J.Veselský, 1974
 Inocybe holoxantha Grund & D.E.Stuntz, 1981
 Inocybe homomorpha (Singer) Singer, 1931
 Inocybe horakii Raithelh., 1977
 Inocybe horakomyces Garrido, 1988
 Inocybe hotsoniana D.E.Stuntz, 1947
 Inocybe huijsmanii Kuyper, 1986
 Inocybe humidicola Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe humilis J.Favre, 1960
 Inocybe hydrocybiformis (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe hygrophana Glowinski & Stangl, 1981
 Inocybe hygrophoroides Shchukin, 1985
 Inocybe hymenocarpa Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe hypervelata Bizio & Cervini, 2005
 Inocybe hyperythra Rick, 1930
 Inocybe hypophaea Furrer-Ziogas, 1952
 Inocybe hypotheja Kühner, 1988
 Inocybe hystrix (Fr.) P.Karst., 1879

I 

Inocybe ianthinofolia Pegler, 1983
 Inocybe illudens Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe imbricata (Cleland) Garrido, 1988
 Inocybe immaculipes Kühner, 1988
 Inocybe immigrans Malloch, 1982
 Inocybe impexa (Lasch) Kuyper, 1986
 Inocybe inaensis Kobayasi, 1952
 Inocybe incarnata Bres., 1884
 Inocybe incognita (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe indica Sarwal, 1983
 Inocybe infelix Peck, 1887
 Inocybe infida (Peck) Earle, 1903
 Inocybe infirma E.Horak, 2018
 Inocybe infracta Velen., 1920
 Inocybe infumata Kühner, 1988
 Inocybe ingae Pegler, 1983
 Inocybe inodora Velen., 1920
 Inocybe insignis A.H.Sm., 1941
 Inocybe insignissima Romagn., 1979
 Inocybe insinuata Kauffman, 1924
 Inocybe insuavis (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
 Inocybe insulana K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe intermedia E.Horak, 2018
 Inocybe intricata Peck, 1909
 Inocybe invadens Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe invenusta (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
 Inocybe involuta Kuyper, 1989
 Inocybe ionides Corner & E.Horak, 1979
 Inocybe ionocaulis Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe ionocephala Matheny, 2018
 Inocybe ionochlora Romagn., 1979
 Inocybe iringolkavensis K.P.D.Latha & Manim., 2016
 Inocybe irregularinodulosa Takah.Kobay., 2002
 Inocybe irregularis E.Horak, 2018
 Inocybe isabellina Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe iseranensis E.Ferrari, 2010

J 

Inocybe jalapensis (Murrill) Singer, 1958
 Inocybe jamaicensis Murrill, 1912
 Inocybe javorkae Babos & Stangl, 1985
 Inocybe johannae Kühner, 1988
 Inocybe juniperina M.Marchetti, Franchi & Bizio, 2004

K 

Inocybe kapila K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe kasugayamensis Hongo, 1963
 Inocybe kauffmanii A.H.Sm., 1939
 Inocybe keralensis K.P.D.Latha & Manim., 2016
 Inocybe kittilensis Kokkonen & Vauras, 2012
 Inocybe kobayasii Hongo, 1959
 Inocybe kohistanensis Jabeen, I.Ahmad & Khalid, 2016
 Inocybe krieglsteineri Fern.Sas., 2005
 Inocybe kurkuriya K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe kuruvensis K.P.D.Latha & Manim., 2016

L 

Inocybe lacera (Fr.) P.Kumm., 1871
 Inocybe lacunarum Vauras & E.Larss., 2015
 Inocybe laeta Alessio, 1979
 Inocybe laetior D.E.Stuntz, 1950
 Inocybe laevispora Hruby, 1930
 Inocybe lagenicystidiata E.Ludw., 2017
 Inocybe lageniformis Takah.Kobay., 2002
 Inocybe lanatodisca Kauffman, 1918
 Inocybe lanatopurpurea Esteve-Rav. & G.Moreno, 2014
 Inocybe langei R.Heim, 1931
 Inocybe lanuginosa (Bull.) P.Kumm., 1871
 Inocybe lapponica Kokkonen & Vauras, 2012
 Inocybe lasseri Dennis, 1953
 Inocybe lasseroides (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe lateraria Rick, 1920
 Inocybe latericia E.Horak, 1978
 Inocybe latibulosa E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
 Inocybe latifolia E.Ludw., 2017
 Inocybe latispora (Bon) Jacobsson & E.Larss., 2012
 Inocybe laureata Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe lavandulochlora Esteve-Rav. & M.Villarreal, 2001
 Inocybe lemmi E.Larss., Vauras & C.L.Cripps, 2017
 Inocybe leochroma Bandini, Vauras, & B.Oertel, 2018
 Inocybe leonina Esteve-Rav. & A.Caball., 2009
 Inocybe lepidocephala Speg., 1898
 Inocybe lepidotella Matheny & Aime, 2012
 Inocybe lepiotoides Reumaux, 1983
 Inocybe leptoclada Takah.Kobay. & Courtec., 2000
 Inocybe leptocystella G.F.Atk., 1918
 Inocybe leptocystis G.F.Atk., 1918
 Inocybe leptoderma Takah.Kobay. & Nukada, 2002
 Inocybe leptophylla G.F.Atk., 1918
 Inocybe leptospermi (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe leucoloma Kühner, 1988
 Inocybe leucopoda Velen., 1920
 Inocybe leucotaenia Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe lilacinolamellata (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
 Inocybe lilacinomaculata E.Ludw. & I.L.Franzén, 2017
 Inocybe lilacinosquamosa Matheny, Aime & T.W.Henkel, 2003
 Inocybe lilofastigiata (Stangl & J.Veselský) Bon, 1996
 Inocybe lindrothii (P.Karst.) Vauras & E.Larss., 2014
 Inocybe lineata E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
 Inocybe littoralis Pegler, 1983
 Inocybe longipes Massee, 1908
 Inocybe longispora M.Lange, 1957
 Inocybe lorillardiana Murrill, 1911
 Inocybe lucifera Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe lutea Kobayasi & Hongo, 1952
 Inocybe luteifolia A.H.Sm., 1941
 Inocybe luteipes J.Favre, 1955
 Inocybe luteobrunnea K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe luteobulbosa E.Horak, 1978
 Inocybe luteola Takah.Kobay., 2009
 Inocybe luteo-olivacea Matheny, Bougher & Halling, 2017
 Inocybe luteotigrina Carteret, 2017
 Inocybe lutescens Velen., 1920

M 

Inocybe macrocystis Velen., 1920
 Inocybe macrosperma Hongo, 1959
 Inocybe macrospora Kobayasi, 1971
 Inocybe maculata Boud., 1885
 Inocybe maculipes J.Favre, 1955
 Inocybe magnibulbosa E.Horak, 2018
 Inocybe magnicarpa Takah.Kobay., 2005
 Inocybe magnifica (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe magnifolia Matheny, Aime & T.W.Henkel, 2012
 Inocybe malenconiana Bon, 1997
 Inocybe malenconii R.Heim, 1931
 Inocybe maleolens Carteret & Reumaux, 2017
 Inocybe mallocyboides E.Ludw., 2017
 Inocybe mallopoda Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe mammifera M.M.Moser, 1992
 Inocybe mammillaris Sacc., 1887
 Inocybe mammosa Velen., 1920
 Inocybe manuelae E.Ferrari & Bizio, 2006
 Inocybe manukanea (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe margaritispora (Berk.) Sacc., 1887
 Inocybe marginata Matheny, Aime & T.W.Henkel, 2012
 Inocybe mariluanensis (Speg.) Singer, 1951
 Inocybe maritimoides (Peck) Sacc., 1887
 Inocybe marmoripes G.F.Atk., 1918
 Inocybe martinica Pegler, 1983
 Inocybe mascardi Raithelh., 1990
 Inocybe masoviensis Rudn.-Jez., 1967
 Inocybe matrisdei Singer, 1962
 Inocybe mediocris (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe megalospora Rick, 1919
 Inocybe melampyri Velen., 1947
 Inocybe melanopoda D.E.Stuntz, 1954
 Inocybe melissolens Reumaux, 2001
 Inocybe melleiconica Grund & D.E.Stuntz, 1968
 Inocybe melliolens Kühner, 1988
 Inocybe mellita Matheny, Bougher & Ryberg, 2017
 Inocybe memorialis Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe mendica E.Horak, 1978
 Inocybe menthi-gustans F.H.Nishida, 1988
 Inocybe meridionalis Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe metrodiana Bon ex Carteret & Reumaux, 2013
 Inocybe metrodii Stangl & J.Veselský, 1979
 Inocybe microfastigiata Kühner, 1988
 Inocybe microsperma E.Horak, 2018
 Inocybe microteroxantha Grund & D.E.Stuntz, 1981
 Inocybe mimica Massee, 1904
 Inocybe minima Peck, 1913
 Inocybe minimispora Reumaux, 1986
 Inocybe minuta P.Karst., 1906
 Inocybe minutispora Murrill, 1945
 Inocybe minutissima Carteret & Reumaux, 2012
 Inocybe mirabilis Velen., 1920
 Inocybe miranda Carteret & Reumaux, 2013
 Inocybe misakaensis Matheny & Watling, 2004
 Inocybe misera E.Horak, 2018
 Inocybe mitracea Velen., 1920
 Inocybe mixtiliformis Singer, 1954
 Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc., 1887
 Inocybe miyiensis T.Bau & Y.G.Fan, 2013
 Inocybe moelleri Eyssart. & A.Delannoy, 2006
 Inocybe monochroa J.Favre, 1955
 Inocybe montana Kobayasi, 1952
 Inocybe monticola Kropp, Matheny & Nanagy., 2010
 Inocybe moravica Hruby, 1930
 Inocybe mucidiolens (Grund & D.E.Stuntz) Matheny, 2016
 Inocybe mucronata R.Heim, 1931
 Inocybe multicingulata E.Horak, 1979
 Inocybe multicolor Raithelh., 1977
 Inocybe multicoronata A.H.Sm., 1939
 Inocybe multifolia Braaten, M.G.Wood & Matheny, 2013
 Inocybe multispora Murrill, 1945
 Inocybe muricellata Bres., 1905
 Inocybe murrayana Cleland, 1933
 Inocybe mussooriensis Sarwal, 1983
 Inocybe mutata (Peck) Massee, 1904
 Inocybe muthangensis K.P.D.Latha & Manim., 2016
 Inocybe mycenoides Kuyper, 1986
 Inocybe myriadophylla Vauras & E.Larss., 2012
 Inocybe mystica Stangl & Glowinski, 1980
 Inocybe mytiliodora Stangl & Vauras, 1988

N 

Inocybe nana F.H.Møller, 1945
 Inocybe napiformis Takah.Kobay., 2009
 Inocybe napipes J.E.Lange, 1917
 Inocybe naucoriiformis Velen., 1939
 Inocybe nebularis E.Ludw., 2017
 Inocybe neglecta E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
 Inocybe nematoloma Joss., 1960
 Inocybe nemorosa (R.Heim) Grund & D.E.Stuntz, 1968
 Inocybe neobrunnescens Grund & D.E.Stuntz, 1970
 Inocybe neoflocculosa Kobayasi, 1952
 Inocybe neomicrospora Kobayasi, 1952
 Inocybe neorufula Esteve-Rav., Macau & Ferville, 2012
 Inocybe neotropicalis Singer, I.J.A.Aguiar & Ivory, 1983
 Inocybe neoumbrina Kobayasi, 1952
 Inocybe neoumbrinella T.Bau & Y.G.Fan, 2018
 Inocybe neuhoffii Bres., 1926
 Inocybe neuquenensis Singer, 1954
 Inocybe nigrescens G.F.Atk., 1918
 Inocybe nigrescentipes Reumaux, 2001
 Inocybe nigricans Matheny, Bougher & Ryberg, 2017
 Inocybe nigridisca Peck, 1888
 Inocybe niigatensis Hongo, 1959
 Inocybe nikkoensis Kobayasi, 1952
 Inocybe nitida Velen., 1920
 Inocybe nitidiuscula (Britzelm.) Lapl., 1894
 Inocybe niveivelata D.E.Stuntz ex Kropp, Matheny & L.J.Hutchison, 2013
 Inocybe nobilis (R.Heim) Alessio, 1980
 Inocybe nobilissima Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe nodulosa Kauffman, 1924
 Inocybe nodulosospora Kobayasi, 1952
 Inocybe nodulospora (Peck) Sacc., 1891
 Inocybe nothopus Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe notodryina Singer, I.J.A.Aguiar & Ivory, 1983
 Inocybe nucleata Murrill, 1945
 Inocybe nuda Velen., 1920
 Inocybe nudiuscula Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe numerosigibba Takah.Kobay., 2002

O 

Inocybe oblectabilis (Britzelm.) Sacc., 1895
 Inocybe obscurella Carteret & Reumaux, 2012
 Inocybe obscurobadia (J.Favre) Grund & D.E.Stuntz, 1977
 Inocybe obscuromellea Poirier, 2002
 Inocybe obsoleta Romagn., 1953
 Inocybe obtusiuscula Kühner, 1988
 Inocybe occidentalis Kropp, Matheny & L.J.Hutchison, 2013
 Inocybe ochracea Stangl, 1979
 Inocybe ochraceolutea Carteret & Reumaux, 2017
 Inocybe ochraceomarginata Kauffman, 1924
 Inocybe ochraceoscabra G.F.Atk., 1918
 Inocybe ochroalba Bruyl., 1970
 Inocybe ochroleuca J.Favre, 1955
 Inocybe ochrorufa Sarwal, 1983
 Inocybe odora Velen., 1939
 Inocybe oehrensii Garrido & E.Horak, 1988
 Inocybe ohenojae Vauras & E.Larss., 2014
 Inocybe olgae Velen., 1920
 Inocybe olida Maire, 1933
 Inocybe olidissima (Ripart bis) Poirier & Reumaux, 1990
 Inocybe olivaceobrunnea J.Favre, 1960
 Inocybe olivaceohinnulea Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe olivaceonigra (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe olivaceoviridis E.Ludw., 2017
 Inocybe olorinata E.Horak, 1979
 Inocybe olpidiocystis G.F.Atk., 1918
 Inocybe olympiana A.H.Sm., 1939
 Inocybe orbata Malençon, 1970
 Inocybe oreadoides Carteret, 2000
 Inocybe oreina J.Favre, 1955
 Inocybe ornata E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
 Inocybe ornatipes Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe ortegae Esteve-Rav., 2001
 Inocybe ovatocystis Boursier & Kühner, 1928
 Inocybe ovispora E.Horak, 2018
 Inocybe ovoidea Takah.Kobay., 2003
 Inocybe ozeensis Kobayasi, 1952

P 

Inocybe pachycaulis E.Ludw., 2017
 Inocybe pachycreas R.Heim & Romagn., 1931
 Inocybe pachydermica Takah.Kobay., 2002
 Inocybe pachypleura Takah.Kobay., 2002
 Inocybe pahangi (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe pakistanensis Z.Ullah, S.Jabeen, H.Ahmad & A.N.Khalid, 2018
 Inocybe palaeotropica E.Turnbull & Watling, 1995
 Inocybe pallescens Velen., 1920
 Inocybe pallida Velen., 1920
 Inocybe pallidicremea Grund & D.E.Stuntz, 1977
 Inocybe pallidiflavipes Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe pallidobrunnea Kauffman, 1924
 Inocybe pallidolutea Carteret & Reumaux, 2017
 Inocybe pallidospora Beller & Bon, 1997
 Inocybe pallidotomentosa E.Ludw., 2017
 Inocybe paludicola Kokkonen & Vauras, 2012
 Inocybe paludinella (Peck) Sacc., 1887
 Inocybe paludosa Kühner, 1988
 Inocybe paludosella G.F.Atk., 1918
 Inocybe papilionacea E.Ludw., 2017
 Inocybe papillata (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe papilliformis C.K.Pradeep & Matheny, 2016
 Inocybe paracerasphora (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe paradoxa R.Heim, 1934
 Inocybe paralanuginosa Pegler, 1983
 Inocybe pararubens Carteret & Reumaux, 2012
 Inocybe parcecoacta Grund & D.E.Stuntz, 1977
 Inocybe pargasensis Vauras, 1997
 Inocybe parvibulbosa E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
 Inocybe parvicystis Rodr.-Campo & Esteve-Rav., 2017
 Inocybe parvifulva Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe parvipileus E.Ludw., 2017
 Inocybe parvispora Murrill, 1945
 Inocybe parvisquamulosa C.K.Pradeep & Matheny, 2016
 Inocybe patibilis Reumaux, 1988
 Inocybe paucicolor Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe paucicystidiosa (Bon) Franchi & M.Marchetti, 2008
 Inocybe paucigibba Singer, 1965
 Inocybe pedemontana Alessio, 1980
 Inocybe pedicellata Velen., 1920
 Inocybe pedunculata Velen., 1920
 Inocybe pegleri Sarwal, 1983
 Inocybe pelargoniodora Kühner, 1988
 Inocybe perlata (Cooke) Sacc., 1887
 Inocybe permelliolens Carteret & Reumaux, 2017
 Inocybe permucida Grund & D.E.Stuntz, 1983
 Inocybe pernivosa (Murrill) Singer, 1951
 Inocybe peronatella J.Favre, 1960
 Inocybe perpusilla Velen., 1920
 Inocybe persicinipes Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe personata Kühner, 1955
 Inocybe pertomentosa Murrill, 1945
 Inocybe petchii Boedijn, 1951
 Inocybe petiginosa (Fr.) Gillet, 1876
 Inocybe petroselinolens Carteret & Reumaux, 2012
 Inocybe phaeocystidiosa Esteve-Rav., G.Moreno & Bon, 1987
 Inocybe phaeoleuca Kühner, 1955
 Inocybe phaeosquarrosa E.Horak, 1978
 Inocybe pholiotinoides Romagn., 1979
 Inocybe picetorum Velen., 1920
 Inocybe picrosma D.E.Stuntz, 1950
 Inocybe pileosulcata E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
 Inocybe pingala K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe pintureaui Duchemin, 1979
 Inocybe piricystis J.Favre, 1955
 Inocybe plocamophora Singer, I.J.A.Aguiar & Ivory, 1983
 Inocybe pluteoides Höhn., 1907
 Inocybe pluvialis Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe pluviorum Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe pluviosilvestris Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe poculata E.Horak, 2018
 Inocybe polycystidiata Kobayasi, 1952
 Inocybe polytrichi-norvegici Kühner, 1988
 Inocybe populea Takah.Kobay. & Courtec., 2000
 Inocybe porcorum Vauras & Kokkonen, 2012
 Inocybe posterula (Britzelm.) Sacc., 1887
 Inocybe poujolii R.Heim, 1931
 Inocybe praecox Kropp, Matheny & Nanagy., 2010
 Inocybe prae-echinulata Murrill, 1941
 Inocybe praefarinacea (Murrill) Singer, 1951
 Inocybe praenodulosa Murrill, 1941
 Inocybe praenucleata Murrill, 1945
 Inocybe praetervisa Quél., 1883
 Inocybe praetervisoides Esteve-Rav., G.Moreno & Olariaga, 2016
 Inocybe procera E.Horak, 1979
 Inocybe prominens Kauffman, 1924
 Inocybe proxima E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
 Inocybe proximella P.Karst., 1883
 Inocybe pruinosa R.Heim, 1931
 Inocybe psammobrunnea Bon, 1990
 Inocybe pseudoabjecta E.Ludw., 2017
 Inocybe pseudoasterospora Kühner & Boursier, 1932
 Inocybe pseudobrunnea Alessio, 1987
 Inocybe pseudocookei Métrod, 1953
 Inocybe pseudodestricta Stangl & J.Veselský, 1973
 Inocybe pseudodulcamara E.Ludw., 2017
 Inocybe pseudoflocculosa Kühner, 1988
 Inocybe pseudofuscidula E.Ludw., 2017
 Inocybe pseudograta Alessio, 1983
 Inocybe pseudogriseolilacina G.Y.Zheng & Z.S.Bi, 1997
 Inocybe pseudohaemacta Bon & Courtec., 1985
 Inocybe pseudohiulca Kühner, 1933
 Inocybe pseudonobilis Reumaux, 2000
 Inocybe pseudo-orbata Esteve-Rav. & García Blanco, 2003
 Inocybe pseudoreducta Stangl & Glowinski, 1981
 Inocybe pseudorhacodes Takah.Kobay. & Courtec., 1993
 Inocybe pseudorubens Carteret & Reumaux, 2001
 Inocybe pseudoscabelliformis Carteret & Reumaux, 2017
 Inocybe pseudotarda Moënne-Locc. & Poirier, 2012
 Inocybe pseudoteraturgus Vauras & Kokkonen, 2012
 Inocybe pseudoumbrina Stangl, 1975
 Inocybe pseudoumbrinella E.Ludw., 2017
 Inocybe pulchella Matheny, Aime & T.W.Henkel, 2003
 Inocybe pullata A.Pearson ex Pegler, 1996
 Inocybe punctatosquamosa (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe purpureobadia Esteve-Rav. & A.Caball., 2009
 Inocybe purpureoflavida K.B.Vrinda & C.K.Pradeep, 1997
 Inocybe pusillima (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe pusillula Carteret & Reumaux, 2017
 Inocybe pusina F.H.Møller, 1945
 Inocybe pusio P.Karst., 1889
 Inocybe putilla Bres., 1887
 Inocybe pygmaea (J.Favre) E.Ludw., 2017
 Inocybe pygmaeiformis Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe pyriformis Takah.Kobay. & S.Kurogi, 2009
 Inocybe pyriodora (Pers.) P.Kumm., 1871
 Inocybe pyrotricha D.E.Stuntz, 1950
 Inocybe pyrrhopoda Matheny & Bougher, 2017

Q 

Inocybe queletii Konrad, 1929
 Inocybe quercetorum Reumaux, 2001
 Inocybe quercina Hongo, 1982
 Inocybe quietiodor Bon, 1976

R 

Inocybe radiata Peck, 1895
 Inocybe rainierensis D.E.Stuntz, 1950
 Inocybe rasiana Sacc. & Trotter, 1920
 Inocybe ravaensis Kalamees & Shchukin, 1985
 Inocybe redolens Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2012
 Inocybe reisneri Velen., 1920
 Inocybe rekhankitha K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe relicina (Fr.) Quél., 1888
 Inocybe renispora E.Horak, 1978
 Inocybe rennyi (Berk. & Broome) Sacc., 1887
 Inocybe reticulata Cout., 1925
 Inocybe retipes G.F.Atk., 1918
 Inocybe rhodella Matheny, Aime & M.E.Sm., 2012
 Inocybe rhombispora Massee, 1905
 Inocybe rigidipes Peck, 1898
 Inocybe rimosa (Bull.) P.Kumm., 1871
 Inocybe rimosobispora Bizio, Esteve-Rav. & Contu, 2005
 Inocybe rimosoides Peck, 1911
 Inocybe rimulosa C.K.Pradeep & Matheny, 2016
 Inocybe rivularis Jacobsson & Vauras, 1990
 Inocybe robiginosa E.Ludw., 2017
 Inocybe rocabrunae Esteve-Rav. & Vila, 2002
 Inocybe rohlenae Velen., 1920
 Inocybe romana Lonati, 1985
 Inocybe roseascens Bizio, Bahram, Tedersoo, Orzes & Saitta, 2018
 Inocybe roseifolia Murrill, 1945
 Inocybe roseipes Malençon, 1970
 Inocybe rosella Velen., 1920
 Inocybe rosellicaularis Grund & D.E.Stuntz, 1983
 Inocybe roseola Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe rostrata Velen., 1920
 Inocybe rubellipes G.F.Atk., 1918
 Inocybe rubens (R.Heim) Huijsman, 1953
 Inocybe rubidofracta E.Ferrari, 2010
 Inocybe rubricosa Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe rubrobrunnea K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe rubroindica Banning & Peck, 1891
 Inocybe rufescens Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe rufidula Kauffman, 1924
 Inocybe rufoalba Sacc., 1887
 Inocybe rufobadia Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe rufobrunnea J.Favre, 1955
 Inocybe rufoflavipes Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe rufofusca (J.Favre) Bon, 1997
 Inocybe rufolutea J.Favre, 1955
 Inocybe rufotacta Schwöbel & Stangl, 1982
 Inocybe rufula Malençon, 1970
 Inocybe rufuloides Bon, 1984
 Inocybe rupestris J.Favre, 1955

S 

Inocybe sabulicola Carteret, Réaudin & Reumaux, 2013
 Inocybe sabulosa Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe saliceticola Vauras & Kokkonen, 2008
 Inocybe salicis-herbaceae Kühner, 1988
 Inocybe sambucella G.F.Atk., 1918
 Inocybe sambucina (Fr.) Quél., 1872
 Inocybe sandrae Zitzmann, 2002
 Inocybe sapinea Velen., 1939
 Inocybe saponacea Kuyper, 1986
 Inocybe saraga K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe scabelliformis Malençon, 1970
 Inocybe scabriuscula E.Horak, 1978
 Inocybe scissa (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe sclerotiicola R.Heim & Gilles, 1969
 Inocybe scobifera E.Horak, 2018
 Inocybe scoriae E.Ludw., 2017
 Inocybe sejuncta Matheny, Bougher & M.D.Barrett, 2017
 Inocybe semifulva Grund & D.E.Stuntz, 1981
 Inocybe semilutescens Singer, 1969
 Inocybe senkawaensis Kobayasi, 1952
 Inocybe sericella Takah.Kobay. & S.Onishi, 2010
 Inocybe sericeopoda Furrer-Ziogas, 1995
 Inocybe serotina Peck, 1904
 Inocybe serrata Cleland, 1933
 Inocybe serratoides Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe shawarensis A.Naseer & A.N.Khalid, 2017
 Inocybe shoreae (E.Horak & Bas) Garrido, 1988
 Inocybe siciliana Brugaletta, Consiglio & M.Marchetti, 2017
 Inocybe sierraensis Kropp & Matheny, 2004
 Inocybe silvae-herbaceae Kokkonen & Vauras, 2012
 Inocybe silvana K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe similis Bres., 1905
 Inocybe sindonia (Fr.) P.Karst., 1879
 Inocybe sinuospora Matheny & Bougher, 2012
 Inocybe siskiyouensis Kauffman, 1930
 Inocybe snigdha K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe solida Velen., 1939
 Inocybe solidipes Kühner, 1988
 Inocybe solitaria Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe soluta Velen., 1920
 Inocybe sordida Rick, 1920
 Inocybe sororia Kauffman, 1924
 Inocybe spadicea Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe specialis (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
 Inocybe sphaerospora Kobayasi, 1952
 Inocybe sphagnophila Bandini & B.Oertel, 2017
 Inocybe spiniformis Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe spinosae Velen., 1939
 Inocybe spinulifera E.Horak, 2018
 Inocybe splendens R.Heim, 1932
 Inocybe splendentoides Bon, 1990
 Inocybe splendidissima Carteret & Reumaux, 2001
 Inocybe spuria Jacobsson & E.Larss., 2009
 Inocybe squamata J.E.Lange, 1917
 Inocybe squamosa Bres., 1902
 Inocybe squamosoannulata (J.Favre) E.Ludw., 2017
 Inocybe squamosodisca Peck, 1904
 Inocybe squamulosa Kobayasi, 1952
 Inocybe squarrosa Rea, 1916
 Inocybe squarrosoamethystina Singer, 1938
 Inocybe squarrosoannulata Kühner, 1988
 Inocybe squarrosolutea (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe stangliana Kuyper, 1986
 Inocybe staurospora (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe stellata E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
 Inocybe stellatospora (Peck) Massee, 1904
 Inocybe stellifera Arnolds, 2015
 Inocybe stenospora Stangl & Bresinsky, 1983
 Inocybe straminea (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe straminipes Romagn., 1979
 Inocybe striatiformis Murrill, 1945
 Inocybe striatorimosa P.D.Orton, 1960
 Inocybe striatula (Cleland) Grgur., 1997
 Inocybe strickeriana Bandini, Anja Schneid. & M.Scholler, 2018
 Inocybe striipes Kühner, 1988
 Inocybe strobilacea E.Horak, 2018
 Inocybe strobilomyces E.Horak, 1978
 Inocybe stuntzii Grund, 1975
 Inocybe suaveolens D.E.Stuntz, 1950
 Inocybe subalbidodisca Stangl & J.Veselský, 1975
 Inocybe subangustifolia Matheny, Bougher & Halling, 2017
 Inocybe subannulata Kühner, 1988
 Inocybe subargentea Singer, 1938
 Inocybe subasterospora Cleland & Cheel, 1918
 Inocybe subcarpta Kühner & Boursier, 1932
 Inocybe subclavata (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe subconnexa Murrill, 1945
 Inocybe subdecipiens Bres., 1934
 Inocybe subdestricta Kauffman, 1924
 Inocybe subeutheloides Murrill, 1941
 Inocybe subexilis (Peck) Sacc., 1887
 Inocybe subferruginea Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe subfibrosoides Singer, 1953
 Inocybe subflavospora Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe subfulva Peck, 1888
 Inocybe subfulviformis Murrill, 1945
 Inocybe subfusca Kühner, 1988
 Inocybe subfuscocinnamomea Singer, 1954
 Inocybe subgeophylla Henn., 1899
 Inocybe subgeophyllomorpha Singer, 1954
 Inocybe subgigacystis Singer, 1954
 Inocybe subhirsuta Kühner, 1988
 Inocybe subhirtella Bon, 1984
 Inocybe subhygrophana E.Ludw. & W.Diekow, 2017
 Inocybe subionipes Deïana & Carteret, 2002
 Inocybe sublanuginosa Rick, 1938
 Inocybe sublilacina Matheny & A.Voitk, 2018
 Inocybe sublongipes Murrill, 1945
 Inocybe submaculipes J.Favre, 1960
 Inocybe submicrospora Velen., 1947
 Inocybe submuricellata G.F.Atk., 1918
 Inocybe subnodulosa Murrill, 1941
 Inocybe subochracea (Peck) Earle, 1903
 Inocybe suboreina Moënne-Locc., Poirier & Reumaux, 1990
 Inocybe subpaleacea Kühner, 1988
 Inocybe subpelargonium Beller, 1982
 Inocybe subporospora Kuyper, 1986
 Inocybe subpraetervisa Carteret, 2017
 Inocybe subprominens Murrill, 1941
 Inocybe subpulverulenta Matheny, Bougher & Lepp, 2017
 Inocybe subradiata Murrill, 1945
 Inocybe subretipes Singer, 1954
 Inocybe subroindica Banning & Peck, 1891
 Inocybe subrubens Carteret & Reumaux, 2012
 Inocybe subrubescens G.F.Atk., 1918
 Inocybe subscabella Carteret & Reumaux, 2017
 Inocybe substellata Kühner, 1988
 Inocybe substraminea Alessio, 1980
 Inocybe substraminipes Kühner, 1988
 Inocybe subtilior Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe subtilis Takah.Kobay., 2002
 Inocybe subtomentosa Peck, 1897
 Inocybe subtrivialis Esteve-Rav., M.Villarreal & Heykoop, 1997
 Inocybe subvatricosa Rick, 1938
 Inocybe subvirgata Reumaux, 2001
 Inocybe subvolvata Hongo, 1963
 Inocybe suecica Vauras & E.Larss., 2016
 Inocybe sulcata Moënne-Locc., Poirier & Reumaux, 1990
 Inocybe sulfovirescens Poirier, 2002
 Inocybe sylvicola Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017

T 

Inocybe tabacina Furrer-Ziogas, 1952
 Inocybe taedophila Murrill, 1945
 Inocybe tahquamenonensis D.E.Stuntz, 1954
 Inocybe tasmanica Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe tauensis Kropp & Albee-Scott, 2010
 Inocybe taxocystis Singer, 1986
 Inocybe tenax Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe tenebricoides Kühner, 1988
 Inocybe tenebrosa Quél., 1885
 Inocybe tenerrima G.F.Atk., 1918
 Inocybe tenuis Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe tequendamae Singer, 1963
 Inocybe teraturgus M.M.Moser, 1992
 Inocybe terrifera Kühner, 1955
 Inocybe terrigena (Fr.) Kühner, 1953
 Inocybe tertia Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe tetragonospora Kühner, 1988
 Inocybe texensis Thiers, 1960
 Inocybe thailandica E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
 Inocybe tigrina R.Heim, 1931
 Inocybe tigrinella Carteret & Reumaux, 2012
 Inocybe tiliae Franchi, M.Marchetti & Papetti, 2016
 Inocybe titibuensis Kobayasi, 1952
 Inocybe tjallingiorum Kuyper, 1986
 Inocybe tomentipes Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe tonalei Bizio & C.Rossi, 2009
 Inocybe torresiae Matheny, Bougher & M.D.Barrett, 2012
 Inocybe trachysperma Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe transiens Takah.Kobay., 2002
 Inocybe treneri Bres., 1926
 Inocybe tricolor Kühner, 1955
 Inocybe tristis Hruby, 1930
 Inocybe tropicalis Guzmán, 1982
 Inocybe tubarioides G.F.Atk., 1918
 Inocybe tulearensis L.M.Dufour & H.Poiss., 1927
 Inocybe tumidula Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe tundrae E.Ludw., 2017
 Inocybe turbata E.Horak, 2018
 Inocybe turfosa Velen., 1939

U 

Inocybe uliginosa Velen., 1920
 Inocybe umboninota Peck, 1885
 Inocybe umbratica Quél., 1884
 Inocybe umbrinescens Murrill, 1945
 Inocybe umbrinodisca Kühner, 1988
 Inocybe umbrinofusca Kühner, 1988
 Inocybe umbrinovirens E.Horak, 1979
 Inocybe umbrosa E.Horak, 1978
 Inocybe undulatospora Kuyper, 1989
 Inocybe unicolor Peck, 1898
 Inocybe urbana Alessio, 1980
 Inocybe urceolicystis Stangl & Vauras, 1988
 Inocybe ursinella M.Lange, 1957

V 

Inocybe vagata Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe valida Malençon, 1979
 Inocybe variabillima Speg., 1898
 Inocybe variispora Fern.Sas., 2002
 Inocybe vatricosoides Peck, 1910
 Inocybe velata Franchi & M.Marchetti, 2008
 Inocybe velenovskyi Boursier & Kühner, 1928
 Inocybe velicoronata E.Ludw. & M.Huth, 2017
 Inocybe velifera (Kühner) Bon, 1997
 Inocybe ventricosa G.F.Atk., 1918
 Inocybe venustissima Bandini & B.Oertel, 2018
 Inocybe verbanensis Bon & E.Ferrari, 2006
 Inocybe vestipedes Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe vialis Murrill, 1945
 Inocybe vicina E.Horak, 2018
 Inocybe villosa Bandini, B.Oertel & U.Eberh., 2018
 Inocybe vinaceobrunnea Matheny, 2019
 Inocybe vinosistipitata Grund & D.E.Stuntz, 1983
 Inocybe violacea Massee, 1899
 Inocybe violaceifolia Peck, 1888
 Inocybe violaceoalbipes G.F.Atk., 1918
 Inocybe violaceocaulis Matheny & Bougher, 2005
 Inocybe violaceolamellata Rick, 1930
 Inocybe violaceovelata E.Horak, 1979
 Inocybe violeipes E.Horak, 1979
 Inocybe viraktha K.P.D.Latha & Manim., 2017
 Inocybe virgata G.F.Atk., 1918
 Inocybe viridipes Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
 Inocybe viridiumbonata Pegler, 1983
 Inocybe virosa K.B.Vrinda, C.K.Pradeep, A.V.Joseph & T.K.Abraham ex C.K.Pradeep, K.B. Vrinda & Matheny, 2016
 Inocybe viscata (E.Horak) Garrido, 1988
 Inocybe viscidula R.Heim, 1931
 Inocybe viscosissima (Fr.) P.Karst., 1879
 Inocybe vittata Matheny, Bougher & Ryberg, 2017
 Inocybe volvata D.E.Stuntz, 1947
 Inocybe vulpina Takah.Kobay., 2002
 Inocybe vulpinella Bruyl., 1970

W 

Inocybe wayanadensis K.P.D.Latha & Manim., 2016
 Inocybe weberi Murrill, 1945
 Inocybe whitei (Berk. & Broome) Sacc., 1887

X 

Inocybe xanthocystis Matheny & Bougher, 2017
 Inocybe xantholeuca Kuyper, 1986
 Inocybe xanthomelas Boursier & Kühner, 1933
 Inocybe xerophytica Pegler, 1983

Y 

Inocybe yunnanensis T.Bau & Y.G.Fan, 2018

Z 

Inocybe zangherii Bres., 1930
 Inocybe zonatipes E.Horak, 1979

Примітки

Посилання 
 

 
Іноцибе
Іноцибе